Гай Сентий Сатурнин (Gaius Sentius Saturninus) е име на няколко римски политици:

 Гай Сентий Сатурнин, претор на Македония 88 пр.н.е.
 Гай Сентий Сатурнин (консул 19 пр.н.е.)
 Гай Сентий Сатурнин (консул 4 г.)